Пожарицкая — фамилия.
 Пожарицкая, Мария Михайловна (род. 1937) — заслуженный врач России, советский учёный-стоматолог и практикующий врач-стоматолог, профессор.
 Пожарицкая, Нина Михайловна (1930—2006) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Пожарицкая, София Константиновна (1932—2021) — российский лингвист.